Stephan Bender (archeoloog) (1965-2019), een Duitse archeoloog
 Stephan Bender (acteur) (*1989), een Amerikaanse acteur